Le qualificazioni del singolare  del Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Julien Boutter (Qualificato)
 Alexander Popp (ultimo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Stéphane Huet (Qualificato)

 Cyril Saulnier (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Filip Dewulf (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)

Qualificati 

 Julien Boutter
 Renzo Furlan

 Diego Nargiso
 Stéphane Huet

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000
ATP Tour 2000